Pera (fruita), fruit de la perera
 Pera de succió
 Pera (família), família romana
 Biografies:
 Dècim Juni Pera, cònsol el 266 aC 
 Marc Juni Pera, cònsol el 230 aC
 Joan Pera, actor català
 Roger Pera, actor català
 Toponímia:
 Pera (Constantinoble), barri de Constantinoble
 La Pera, municipi del Baix Empordà
 Sant Miquel de Pera, també dit Pera, poble del municipi de Montagut i Oix, Garrotxa
 Estany Gran de la Pera, estany Petit de la Pera i refugi Estanys de la Pera (Lles, Baixa Cerdanya).